Lawrentjew (russisch , nach englischer Transkription ) beziehungsweise Lawrentjewa (, ; weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Lawrentjew (1830–1894), russischer General
 Boris Innokentjewitsch Lawrentjew (1892–1944), sowjetischer Histologe
 Jekaterina Alexandrowna Lawrentjewa (* 1981), russische Rodlerin

 Oleg Alexandrowitsch Lawrentjew (1926–2011), russischer Physiker
 Sergei Nikolajewitsch Lawrentjew (* 1972), russischer Fußballtrainer